Марудзедзи — малагасийский топоним. Может означать:

  — горный массив на Мадагаскаре.
  — национальный парк на Мадагаскаре.
  — род крабов в семействе Potamonautidae.

См. также 
 Марудзезия